San Martín y Ulloa ist der Name folgender Personen:

 Joaquín de San Martín y Ulloa (1770–1854), Supremo Director der Provinz El Salvador
 José María San Martín y Ulloa (1811–1857), Politiker in El Salvador